Архиепархия Виннипега:

 Архиепархия Виннипега — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Виннипег, Канада.
 Архиепархия Виннипега — архиепархия Украинской грекокатолической церкви с центром в городе Виннипег, Канада.